Эскадренные миноносцы типа «Лютьенс» (Тип 103) — тип эскадренных миноносцев УРО, были разработаны в 1960-х годах на основе конструкции американских эсминцев типа  «Чарльз Ф. Адамс».
Тип 103 класса «Лютьенс» был последним эскадренным миноносцем в немецком Военно-морском флоте. Они были заменены новыми фрегатами класса F 124 (Фрегаты типа «Саксония»)

Конструкция 
Эсминцы типа «Лютьенс» мало чем отличались от прототипа Чарльз Ф.Адамс, но с некоторыми модификациями, чтобы удовлетворять требования Военно-морского флота Германии:
 Наиболее любопытным новшеством стали щели в верхней части труб, дававшие отвод дыма и газов в стороны.
 Системы связи согласно немецким стандартам. Класс «Лютьенс» имел больше антенн и мачта устанавливалась на кормовой трубе, большой радар был размещён рядом с трубой.
 Улучшилось место проживания команды.
 Корабль был модернизирован, под новую цифровую систему управления огнём и под улучшенные ракеты для старого ЗРК Tartar SM1.
 Котлы также были преобразованы, чтобы жечь более светлую нефть по логистическим причинам вместо тяжёлой нефти.

Всего по заказу Военно-морского флота Германии было построено три корабля:

Список эсминцев типа

Галерея

См. также 
 Список типов эскадренных миноносцев

Литература

Ссылки 
 Zerstörer Mölders (на немецком)
 Zerstörer Rommel  (на немецком)

Эскадренные миноносцы типа «Лютьенс»